Bowell steht für:

 (2246) Bowell, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 C/1980 E1 (Bowell), ein hyperbolischer Komet

Bowell ist der Familienname folgender Personen:
 Edward L. G. Bowell (* 1943), US-amerikanischer Astronom
 Mackenzie Bowell (1823–1917), kanadischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Bovell
 Powell